Альвеста:

 Альвеста — город в Швеции, центр одноименной коммуны;
 Альвеста — коммуна в лене Крунуберг, Швеция.